Little York (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Little York (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.